Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 1994/1995.

Samenvatting seizoen
 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 5e plaats met 37 punten. RSC Anderlecht wordt kampioen met 52 punten.
 Lierse haalt, na 17 jaar wachten, terug Europees voetbal en komt volgend seizoen uit in de UEFA Cup.
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/8e finale uitgeschakeld door Germinal Ekeren.

Spelerskern

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Eerste Klasse 1994-95

Beker van België 1994-95

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 1994/95